A categoria 78kg feminino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 28 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final
{{Round4

|| Daria Pogorzelec|000| Mami Umeki|100
|| Audrey Tcheuméo|000|

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015